Escape from Sing Sing –  cortometraggio del 1900 prodotto dall'American Mutoscope & Biograph
Escape from Sing Sing –  cortometraggio del 1905 prodotto dalla Vitagraph Company of America